Have a Little Faith je název více encyklopedicky významných uměleckých děl:

 Have a Little Faith (album, Joe Cocker) – album Joe Cockera z roku 1994
 Have a Little Faith (album, Bill Frisell) – album Billa Frisella z roku 1992
 Have a Little Faith (album, Beverley Mahood) – album Beverley Mahood z roku 2006
 Have a Little Faith (album, Mavis Staples) – album Mavis Staples z roku 2004
 „Have a Little Faith“ (píseň) – píseň z roku 1968 nazpívaná Davidem Houstonem
 Have a Little Faith (film) – americký televizní film z roku 2011